L'Histoire magazine peut se référer à :
L'Histoire, revue historienne généraliste créée en 1978 ;
L'Histoire magazine, créé par Alain Lefebvre.

Homonymie de titre